Кубок мира по скелетону 2018/2019 — это международный турнир по скелетону из 8 этапов, который начался 3 декабря 2018 года на трассе в латвийской Сигулде и завершится 23 февраля 2019 года в канадском Калгари.

Календарь соревнований

Результаты

Мужчины

Женщины

Итоговое положение

Мужчины

Женщины

Примечания 

Кубки мира по скелетону
Зимние виды спорта в сезоне 2018/2019